Вілає́т (; також, в міжнародній практиці — провінція) — Адміністративна одиниця Алжиру першого рівня. Країна поділяється на 48 вілаєтів.

Список

1974-1983 

До реформи 1983 існував 31 вілаєт:

1 Адрар

2 Шлеф

3 Лагуат

4 Оум Ель-Bouaghi

5 Батна

6 Tlemcen

7 Бискра

8 Бешаре

9 Бліда

10 Джельфа

11 Таманрассеті

12 Тебесса

13 Тлемсен

14 Тіарет

15 Тізі-Узу

16 Алта

17 Джелфе

18 Жижель

19 Сетіф

20 Сайда

21 Скикда

22 Сіді-Бель-Аббесе

23 Аннаба

24 Гельма

25 Костянтин

26 Медея

27 Мостаганем

28 Мсиле

29 туш

30 Уаргла

31 Оран

Примітки

Посилання 

 
Алжир
Адміністративний поділ Алжиру
Списки:Алжир
Списки частин країн